Rosay kan syfta på:
 Rosay, Jura
 Rosay, Seine-Maritime
 Rosay, Yvelines